Pascal Chimbonda é um futebolista francês que atualmente joga no Fátima, time amador de Portugal, no sentido de relançar a sua carreira. Na verdade, Chimbonda nasceu em Guadalupe, mas é cidadão francês.

Carreira

Wigan Athletic

Ligações externas 
Perfil em Ogol 
Perfil em Goal.com 
Perfil em Soccerway 
Bet365 

Futebolistas da França
Futebolistas do Sporting Club Bastiais
Futebolistas do Tottenham Hotspur F.C.
Futebolistas do Havre Athletic Club
Futebolistas do Sunderland A.F.C.
Naturais de Les Abymes
Futebolistas do Doncaster Rovers F.C.
Futebolistas do Blackburn Rovers F.C.
Futebolistas do Queens Park Rangers F.C.
Jogadores da Seleção Francesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006